Schizopelte är ett släkte av lavar. Schizopelte ingår i familjen Roccellaceae, ordningen Arthoniales, klassen Arthoniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizopelte